Ngondo ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin-David Ngondo-Bayela (* 2000), französischer Basketballspieler
 Winright Ngondo, Politiker in Sambia